Grodków (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Brzeski
 Grodków (stad), een stad in bovenstaande gemeente